Basileuterus basilicus é uma espécie de ave da família Parulidae.

É endémica da Colômbia.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude e florestas secundárias altamente degradadas.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências

Basileuterus
Aves da Colômbia
Aves descritas em 1913